Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Sportiva Dilettantistica Carpisa Yamamay Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.

Stagione 
La stagione 2008-2009 è stata per il Napoli la prima in Serie A2, il secondo livello del campionato italiano di calcio femminile. Il campionato, disputato nel Girone B, si è concluso con le napoletane all'ottavo posto con 23 punti in 22 giornate, frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 13 sconfitte, e con otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione. In Coppa Italia il Napoli non è riuscito a superare il primo turno, avendo concluso il Girone C al terzo posto.

Rosa

Risultati

Serie A2

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia

Primo turno 
Girone C

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni